←1920–1929
Danmarks herrlandskamper i fotboll 1930–1939 omfattar bland annat Nordiska mästerskapet 1929–1932, Nordiska mästerskapet 1933–1936 och Nordiska mästerskapet 1937–1947 (som varade ända till 1947 på grund av andra världskriget) samt ett antal vänskapsmatcher.

Matcher

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

Källor
 Rsssf.com 

1930–1939
1930-talets sportår